Робърт Грейвс може да се отнася за:

 Робърт Грейвс (1895 – 1985), виден британски писател;
 Робърт Грейвс (1858 – 1934), британски дипломат;